Abrams Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abrams Creek (Brush Creek), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Abrams Creek (Flint River), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Abrams Creek (Nantucket Sound), Fluss im Bundesstaat Massachusetts
 Abrams Creek (Divide Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 Abrams Creek (Middle River), Fluss im Bundesstaat New Jersey
 Abrams Creek (Schooner Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Abrams Creek (Thompson Creek), Fluss im Bundesstaat South Carolina
 Abrams Creek (Chilhowee Lake), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Abrams Creek (North Fork Holston River), Fluss im Bundesstaat Virginia
 Abrams Creek (Opequon Creek), Fluss im Bundesstaat Virginia
 Little Abrams Creek, Fluss im Bundesstaat Georgia

Siehe auch:
 Abram Creek